ФРИ — аббревиатура, могущая означать: 
 Форумная Ролевая Игра
 Фонд развития интернет
 Физиономии русского Интернета